een kunstmatige heuvel waar een mottekasteel op werd gebouwd
Mottekasteel, kasteeltype gericht op militaire dominantie
Abschnittsmotte, een variant van een motte

Merken 
Motte (motorfietsmerk), een Duits historisch motorfietsmerk
Motte (tractormerk), een Belgisch tractormerk
Motte-Cordonnier, een Franse bierbrouwerij

Geografie 
Motte, een wijk van het Belgisch dorp Courcelles
Motte (beek), een beek in België

Personen 
Peter Motte, vertaler, auteur
René Motte (1875-1953), Frans bierbrouwer